Bahatschiwka (ukrainisch: , russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bahatschiwka (Krywe Osero), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Krywe Osero
 Bahatschiwka (Chrystyniwka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka
 Bahatschiwka (Swenyhorodka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka